Република Италија је високо развијена и урбанизована држава Европе. У држави постоји велики број градова од оних испод хиљаду становника до прекомилионских. Градови попут Рима или Милана познати су широм света.

Назив града 
Италијански назив за град је citta.

Градови и општине 
У Италији постоји преко 8.000 општина (итал. comune, множ. comuni), које се често могу упоредити и са градским подручјима, тј. сваки град са околним зависним подручјем управно је устројен као општина. Изузетак је код великих градова општине често обухватају део града, док градова средњих величина градско насеље је једино на подручју општине. За огромну већину осталих општина важи први случај - град са околним селима.

Списак италијанских градова са више од 50.000 становника

Види још 
 Административна подела Италије

Спољашње везе 
 Италијански уред за демографску статистику 

И